Pieni Riuttasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pieni Riuttasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Pieni Riuttasaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 

Robotskapade Finlandförgreningar